Breakout (computerspel)
 Een term uit de motorsport; zie Index (motortaal)
 Breakout (1975), een Amerikaanse film uit 1975 met Charles Bronson
 Breakout (2013), een thriller van regisseur Damian Lee
 Breakout (televisieserie), een documentairereeks van National Geographic Channel over gevangenisuitbraken
 Breakout (Pointer Sisters), een album uit 1984 van de Pointer Sisters
 Breakout (Miley Cyrus), een album van Miley Cyrus
 Breakout (Spyro Gyra), een album van Spyro Gyra
 Breakout (Foo Fighters), een single uit 2000 van de Foo Fighters
 Break-Out!, een jongerenblad dat verscheen tot 2006 en daarna verderging onder de naam Spam
 Breakout (Swing Out Sister)